Abdallah du Maroc peut désigner :
 Moulay Abdallah (1557-1574), sultan saadien ;
 Moulay Abdallah (1694-1757), sultan alaouite ;
 Moulay Abdallah (1935-1983), prince alaouite, fils du roi du Maroc Mohammed V et frère du roi Hassan II.